

Geografia 
Tropico del Cancro è uno dei due tropici della Terra

Altro 
Tropico del Cancro  – romanzo di Henry Miller
Tropico del Cancro  – brano musicale di Vasco Rossi
Tropico del Cancro (Tropic of Cancer) – film del 1970 di Joseph Strick